Аларих — мужское имя древнегерманского происхождения. Известные носители:
 Аларих — вождь меотидских элуров (герулов) в IV веке
 Аларих I — вождь и первый король вестготов (382—410)
 Аларих — вождь свевов в середине V века
 Аларих II — король вестготов (484—507)